Friedrich von Bianchi kan syfta på:

* Friedrich von Bianchi (1768–1855), österrikisk militär
 Friedrich von Bianchi (1812–1865), österrikisk militär